Das PartyPoker World Pool Masters 2014 war die 22. Auflage eines seit 1993 jährlich ausgetragenen 9-Ball-Poolbillardturniers. Es wurde vom 14. bis 16. November 2014 im Portland Centre in Nottingham ausgetragen. Veranstalter des Turniers war Matchroom Sport, Hauptsponsor war PartyPoker.net. Der Amerikaner Shane van Boening konnte sich im Finale gegen den Griechen Nikos Ekonomopoulos mit 8:2 durchsetzen und gewann das Turnier somit zum ersten Mal.

Titelverteidiger Niels Feijen, der zudem amtierender 9-Ball-Weltmeister war, schied bereits in der ersten Runde gegen den Italiener Daniele Corrieri aus.
Thorsten Hohmann, einziger deutscher Teilnehmer des Turniers, unterlag im Achtelfinale dem Finalisten Ekonomopoulos.

Das Sieger-Preisgeld des Turniers betrug wie im Vorjahr 20.000 US-Dollar.

Turnierverlauf

Weblinks 
 World Pool Masters auf matchroompool.com
 World Pool Masters 2014 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

2014
Poolbillardveranstaltung 2014
Billardturnier in Nottingham